«Ральф» ( — «Круши Ральф») — американский компьютерно-анимационный комедийный фильм, снятый Ричем Муром, который ранее режиссировал «Симпсонов» и «Футураму», и спродюсированный компанией Walt Disney Animation Studios. Пятьдесят второй полнометражный анимационный фильм компании Уолта Диснея.

Дата релиза мультфильма в мире — 2 ноября 2012 года.

Слоган мультфильма: «Хорошего друга должно быть много».

Продолжение под названием «Ральф против Интернета» вышло на экраны 22 ноября 2018 года.

Сюжет 
Громила Ральф вот уже 30 лет живёт в игровом автомате, где должен разрушать дом, отстраиваемый игроком с помощью героя с волшебным молотком — Мастера Феликса-младшего. Настаёт момент, когда Ральф не может терпеть сложившийся порядок, когда герою достаются абсолютно все почести, а злодей по роли должен терпеть — если не издевательства и унижение, то молчаливое пренебрежение. Узнав у жителей дома, собравшихся на вечеринку по поводу тридцатилетия игры, способ, которым они готовы признать его заслуги, Ральф отправляется на поиски золотой медали в других играх. Хотя злодеям медали не положены нигде, Ральфу всё-таки везёт, и он находит персонажа, который, в свою очередь, устал играть роль второстепенного героя игры «Долг героя» ().

Поменявшись с ним местами, но не зная ни правил, ни того, что тамошние насекомоподобные враги вирусоподобны и опасны для любой игры, Ральф всё же получает желанную медаль, но при возвращении попадает в аварию и нечаянно заносит вирус в игру «Сладкий форсаж» (). Здесь ему приходится гоняться за непризнанной, «глючной» девочкой-гонщицей Ванилопой фон Кекс, которая хочет использовать его медаль для доступа к гонкам. В это время в игре Ральфа в его отсутствие возникают проблемы, и Феликс отправляется на поиски своего противника. После ряда приключений Ральф соглашается помочь Ванилопе создать и научиться водить автомобиль, чтобы выиграть гонку, после чего к нему вернётся его медаль. Но хозяин игры, король Карамель, сам отдаёт ему медаль и убеждает его, что победа Ванилопы уничтожит игру, а она сама погибнет, поэтому Ральф ломает автомобиль Ванилопы. Ванилопа плачет и говорит: «Ты и правда плохой», от чего Ральфу становится плохо на душе, но он возвращается в свою игру. Ванилопа и Феликс оказываются в местной тюрьме.

Дома Ральф узнаёт, что его отсутствие чуть не поставило его игровой автомат под угрозу отключения, и случайно замечает, что король его обманул. Вернувшись в гоночную игру, Ральф освобождает Ванилопу и Феликса и отправляет Ванилопу на гонки, но в этот момент проявляют себя занесённые им вирусы, начиная уничтожать всё вокруг. Благодаря помощи сержанта Калхун из игры «Долг героя» и героизму Ральфа вирусоподобные насекомые побеждены, Ванилопа успешно финишировала, и к ней возвращается её истинный статус. Король Карамель, ставший жертвой вируса, погибает. В конце фильма Ральф приходит к тому, что начинает делать свою работу с радостью и с уважением коллектива, помогает отстроить и расширить свою игру (он приглашает в неё персонажей из других ранее отключённых игр, которые благодаря этому получили возможность вернуться к работе после долгого прозябания), которая становится ещё более интересной и популярной. Во время титров показывается, как главные персонажи отправляются в путешествие по всем играм игрового зала.

Персонажи 
 Ральф ( — Громила Ральф) — главный герой фильма. Несмотря на то, что ломать всё подряд — его обязанность в игре «Мастер Феликс-младший», за это никто Ральфа не уважает, и даже наоборот — все стремятся избегать его. Ральф сильно обижается, когда Феликс не приглашает его на вечеринку в честь тридцатилетия игры «Мастер Феликс-младший», и решает сбежать в игру «Долг героя», чтобы получить медаль, но из-за неуклюжести попадает позже в игру «Сладкий форсаж», занеся с собой кибер-жука. Там он встречает Ванилопу, которая крадёт у Ральфа медаль и начинает шантажировать его, чтобы тот помог ей принять участие в гонках. Сначала Ральф с неудовольствием помогает ей, лишь из-за медали, но после того, как узнаёт, что она является глючным кодом, которого не должно быть (то есть «изгоем» в игре), дружится с ней и решает сам помочь достичь цели — победить в гонках. В конце фильма Ральф спасает мир игры «Сладкий форсаж», а обитатели его родной игры начинают уважать Ральфа, принимая его, как полноценного члена семьи.
 Ванилопа фон Кекс () — девочка-глюк из игры «Сладкий форсаж». Украла медаль у Ральфа, чтобы оплатить участие в гонке, чем вызвала его гнев, однако позже объяснила ему ситуацию, и они становятся лучшими друзьями. Мечтает принять участие в гонках, однако не имеет средств. Когда злится или волнуется, то начинает «глючить». Позже выясняется, что это её уникальная способность к телепортации и прохождению сквозь стены, а сама Ванилопа является истинной принцессой игры «Сладкий форсаж», которую захватил Турбо в облике короля Карамеля и заблокировал все данные о её существовании. Вернув всё на свои места, становится самым популярным персонажем в «Сладком форсаже».
 Мастер Феликс-младший ( — Мастер Феликс-мл.) — мастер, который чинит здание после Ральфа. Как главный герой игры, обладает сугубо положительными качествами характера, однако в начале стремился избегать Ральфа, ведь согласно распространённым предрассудкам, протагонист и антагонист одной игры не могут быть друзьями. После того, как тот сбежал из игры, Феликс, рискуя своей жизнью, отправился в поиски по его следам, встретив сержанта Калхун и влюбившись в неё с первого взгляда. Вместе они отправились в «Сладкий форсаж», однако там Калхун оставляет его, а местные обитатели заключают Феликса в тюрьму. Позже его оттуда вытаскивает Ральф и просит помочь. В конце Феликс женится на Калхун и даже приглашает своего друга, Ральфа, на свадьбу в роли своего шафера.
 Сержант Тамора Джин Калхун () — командир космодесанта из игры «Долг героя». Очень серьёзная и жёсткая женщина. По сюжету её игры, во время свадьбы её жениха заживо съел кибер-жук, и та расстреляла его из минигана. Она отправляется с Феликсом в игру «Сладкий форсаж», чтобы найти и уничтожить кибер-жука, занесённого Ральфом. Позже из-за того, что Феликс напоминал её покойного жениха, она выкидывает его из своего космолёта. К Ральфу и Ванилопе она относится в основном неплохо, но уделяет им гораздо меньше внимания, как союзникам. В конце фильма выходит замуж за Феликса. Персонаж Калхун имеет много общего с Сарой Коннор и Эллен Рипли — обе сражались с враждебными созданиями (Чужими и Терминаторами) и потеряли тех, кого любят.
 Король Карамель () — король и ведущий гонщик игры «Сладкий форсаж», а также главный антагонист фильма. Сначала он занимался поисками Ванилопы. Позже ввёл в заблуждение Ральфа, что если он пустит Ванилопу на трассу, то это приведёт к тому, что игровой автомат отключат, и все обитатели будут вынуждены спасаться бегством. Позже выясняется, что на самом деле король Карамель — это Турбо, персонаж из старой и некогда популярной игры в первые годы существования игрового зала, который не смог смириться с тем, что потерял популярность в тени новых и более популярных игр. Так он захватил игру «Сладкий форсаж» и избавился от её главной героини. Позже его пожирает кибер-жук, и в результате Карамель мутирует в вируса, который намеревается захватить все игры. Его уничтожает Ральф, вызвав извержение диетической Кока-Колы в результате падения сталактитов из «Ментоса».
 Ёж Соник — ёж из одноимённой серии игр. В роли камео появлялся на Центральной Станции, где говорил об опасности прыжков по играм. Также появляется на секунду на праздновании 30-летия игры Феликса в испуганной толпе, когда пришёл Ральф. Кроме того, силуэт картина Соника был замечен в баре, а ещё когда Ральф вылетает на беспилотном корабле из «Долга героя», перед входом в игру «Сладкий форсаж» он сбивает Соника на Центральной Станции, из-за чего ёж растерял свои кольца. В эпизоде с центральной площадью, если поискать, можно найти Соника, который начал вести беседу с черепахой. Последнее появление ежа — в титрах в стиле старых игр Соника (на уровне Chemical Plant Zone).
 Боузер из Super Mario Bros. — злодей из серии игр Марио. Присутствовал на собрании злодеев.
 Доктор Эггман из серии Sonic the Hedgehog — злодей из серии игр Соника. Замечен на собрании злодеев. Также его старый дизайн видно на одной из картин. В эпизоде с центральной площадью, если поискать, можно увидеть проходящего мимо Эггмана.
 Кано и Смоук из Mortal Kombat — злодеи.
 Кен, Рю, М. Байсон (), Зангиев, Кэмми Уайт и Чунь Ли из серии Street Fighter.
 Q*bert из одноимённой видеоигры, а также Coily the Snake, Slick & Ugg. Они живут на игровом вокзале возле входа в игру Fix- it Felix, и, можно сказать, бомжуют, так как их игровой автомат был отключён от сети и вывезен из игрового зала. Об этом наглядно повествует их подавленный печальный вид и надпись на картонке «Игра отключена. Пожалуйста, помогите!» ()
 Cyril (зомби с топорами) — злодей из House of the Dead.
 Neff — злодей из Altered Beast.
 Клайд, Блинки, Пинки, Инки, Пэк-Мэн из Pac-Man. Клайд появляется на собрании злодеев. Блинки, Пинки и Инки можно заметить на заднем плане во время сцены, когда Ральф ест вишню. Пэк-Мэна можно заметить в качестве гостя на 30-летии игры «Мастер Феликс-младший».
 Paperboy из одноимённой игры.
 Дьявол Третий (в оригинале Satan, но просит произносить как «Sa-teen») из Satan’s Hollow.
 Колдунья Mishaela из Shining Force.

Также в трейлере Сержантом Калхун упоминается игра Angry Birds («Это вам не птицами в свиней пулять…») Имена Марио и Луиджи были упомянуты жителем Добротауна и Соником, когда Ральф позвонил в дверь на вечеринку Мастера Феликса-младшего. Также можно заметить друга Соника, лисёнка Тейлза, когда Ральф узнаёт, что медаль можно найти в игре «Долг героя».

Роли озвучивали

Главные персонажи

Персонажи видеоигр

Релиз 

Перед мультфильмом «Ральф» демонстрировался короткометражный мультфильм компании Дисней «Бумажный роман».

В широкий прокат лента вышла 2 ноября 2012 года.

22 октября 2012 года в кинотеатре «Октябрь» состоялся закрытый показ мультфильма.

Сиквел 

30 июня 2016 года стало известно, что режиссёр Рич Мур снимет вторую часть диснеевского мультфильма про видеоигровые миры, а Джон Райли, исполнитель заглавной роли, озвучит Ральфа в новой ленте. По сюжету сиквела, Ральф перенесётся из аркадных автоматов в цифровой мир. В марте 2017 года было оглашено название мультфильма — «Ральф против интернета». Однако в апреле 2017 года дату перенесли на 21 ноября 2018 года. Первоначально, мультфильм должен был выйти на экраны 9 марта 2018 года.

Саундтрек 

Музыку к фильму написал Генри Джекман. Финальную тему «Sugar Rush» исполнила японская идол-группа AKB48.

Список композиций

Награды и номинации 
 2012 — премия Национального совета кинокритиков США за лучший анимационный фильм.
 2012 — номинация на премию «Спутник» за лучший анимационный фильм.
 2013 — номинация на премию «Оскар» за лучший анимационный фильм (Рич Мур).
 2013 — номинация на премию «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм.
 2013 — номинация на премию BAFTA за лучший детский фильм.
 2013 — 5 премий «Энни»: лучший полнометражный анимационный фильм, лучшая режиссура полнометражного анимационного фильма (Рич Мур), лучший сценарий полнометражного анимационного фильма (Фил Джонстон, Дженнифер Ли), лучшая актёрская работа в полнометражном анимационном фильме (Алан Тьюдик), лучшая музыка в полнометражном анимационном фильме.
 2013 — номинация на премию «Сатурн» за лучший анимационный фильм.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 

Мультфильмы США 2012 года
Полнометражные мультфильмы студии Walt Disney
Фильмы Walt Disney Pictures
Мультфильмы-кроссоверы
Фантастические мультфильмы США
Фильмы 2012 года в 3D
Фильмы США в 3D
Фильмы о видеоиграх в виртуальной реальности
Мультфильмы Рича Мура
Компьютерные анимационные фильмы США
Фильмы с музыкой Генри Джекмана
Мультфильмы Walt Disney Animation Studios
Мультфильмы — лауреаты премии «Энни» за лучший анимационный полнометражный фильм
Мультфильмы о видеоиграх